Игорь Аронович Го́стев (1925—1994) — советский, российский кинорежиссёр, сценарист. . Член КПСС с 1962 года.

Биография 
И. А. Гостев родился 15 мая 1925 года в Москве. Окончил экономический (1947) и режиссёрский факультеты ВГИКа (1962, мастерская А. Б. Столпера).

Работал директором картин на киностудии документальных и научно-популярных фильмов «Моснаучфильм». Участвовал в съёмках заказных фильмов о первых испытаниях в СССР атомной и водородных бомб, об атомном ледоколе «Ленин», директор картин, посвящённых первым полётам советских космонавтов — «Первый рейс к звёздам», «Снова к звёздам», «Звёздные братья», за которые был награждён орденом «Знак Почёта».

Карьеру в художественном кино начал режиссёром на картине М. Ершова «Родная кровь» (Ленфильм, 1964). Работал режиссёром на картинах И. Пырьева «Свет далёкой звезды» (Мосфильм, 1965) и Ю. Чулюкина «Королевская регата» (Мосфильм, 1966).

Снял кинотрилогию о партизанах и военных разведчиках: «Фронт без флангов» (1975), «Фронт за линией фронта» (1977) и «Фронт в тылу врага» (1981), удостоенных ряда государственных наград.

Последующие художественные фильмы И. А. Гостев снял на киностудии «Мосфильм» в качестве режиссёра-постановщика.

Скончался 25 марта 1994 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (10 уч.).

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1962)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1978) — за фильм «Фронт за линией фронта» (1977)
 Премия Ленинского комсомола (1979) — за фильмы «Фронт без флангов» и «Фронт за линией фронта»
 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1975) — за фильм «Фронт без флангов»
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1979)
 Народный артист РСФСР (1985)

Фильмография

Режиссёр-постановщик 

  — Происшествие (короткометражный)
  — Москва в нотах
  — Меченый атом
  — Фронт без флангов
  — Фронт за линией фронта
  — Фронт в тылу врага
  — Европейская история
  — Завещание
  — Загон
  — Беспредел
  — Серые волки

Сценарист 

  — Король манежа
  — Меченый атом
  — Европейская история
  — Загон
  — Беспредел
  — Серые волки

Примечания

Ссылки 
 Игорь Гостев // Энциклопедия Кино и ТВ

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Социалистический реализм
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище